Fiorenzuola d'Arda - Italiaanse stad gelegen tussen Parma en Piacenza
 Fiorenzuola di Focara - dorpje in de Italiaanse gemeente Pesaro